Евгения Георгиева Баракова е българска актриса, родена на 26 ноември 1948 г.

Филмография

Външни препратки 
 

Български актьори и актриси